Die Handball-Bundesliga 1983/84 war die siebente der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 18. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Handball-Bundesliga. Die Saison begann am 10. September 1983 und endete mit dem letzten Spieltag am 5. Mai 1984.

Saisonverlauf 
14 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag war Deutscher Meister 1984. Aufsteiger zur neuen Saison waren der HC TuRa Bergkamen, der TBV Lemgo und der TuSpo Nürnberg. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum zehnten Mal statt.

Deutscher Meister 1984 wurde zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft vom TV Großwallstadt.

Frisch Auf Göppingen stand wegen des Verstoßes gegen das Amateurstatut als erster Absteiger fest. Aus der Handball-Bundesliga mussten außerdem der VfL Günzburg und der TuSpo Nürnberg in die 2. Bundesliga absteigen.

In 182 Spielen fielen mit insgesamt 7216 Toren (ø 39,7 pro Spiel) 0,7 Tore weniger als in der Saison 1982/83. Dabei gab es 127 Heimsiege, 16 Unentschieden und 39 Auswärtssiege. Die höchsten Heimsiege verzeichneten der TuS Hofweier am 3. Spieltag mit 37:24 gegen den VfL Günzburg sowie der TUSEM Essen am 5. Spieltag mit 25:12 gegen den TBV Lemgo. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 25. Spieltag die Mannschaft des TV Großwallstadt mit 16:24 beim TV 05/07 Hüttenberg. Das torreichste Spiel fand am 3. Spieltag zwischen dem TuS Hofweier und dem VfL Günzburg statt und endete 37:24. Das waren 21 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Vier Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: TSV Grün-Weiß Dankersen (1×), TUSEM Essen (1×), Frisch Auf Göppingen (4×) und TV Großwallstadt (18×). Torschützenkönig wurde mit 188 erzielten Toren der Kroate Zdravko Miljak vom VfL Günzburg.

Den zum zehnten Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des TV Großwallstadt, die sich auch den IHF-Pokal sichern konnte.

Statistiken

Abschlusstabelle 

*Frisch Auf Göppingen wurde wegen Verstoßes gegen das Amateurstatut in die 2. Bundesliga strafversetzt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 1984 gewann die Mannschaft vom TV Großwallstadt. Sie besiegte im Finale nach Hin- und Rückspiel am 23. und 26. Mai 1984 die Reinickendorfer Füchse mit 17:20 und 20:14 (gesamt 37:34).

Weblinks 
 Bundesliga Männer 1983/84

1983
Handballsaison 1983/84